Menua kan syfta på:

Menua (kung) – en kung i Urartu
 Ménoua – ett vattendrag i Kamerun